Plastiek (beeldhouwkunst), een beeldhouwkundig voorwerp, 
 plastiek (anatomie): anatomische prothese
 plastic